Pan Pająk to nazwa różnych bóstw w różnych mitologiach, w różnych częściach świata:
 Anansi – Pan Pająk, zachodnia Afryka
 Nareau – Pan Pająk, Wyspy Gilberta